Sierra je riječ koja dolazi iz španjolskog jezika koja znači "lanac planina" (serra na portugalskome). Riječ je korištena za razne planinske lance u španjolsko-govornim ili bivšim španjolsko-govornim područjima.

Planine i planinski lanci 
 Sierra Nevada (planinski lanac u SAD-u)

Imena mjesta 
 High Sierra Trail, u Kaliforniji, SAD
 Republika Sierra Leone, Afrika
 Sierra (Ekvador)
 pokrajina Sierra, Kalifornija
 Sierra Juarez i San Pedro Martir, hrasto-borove šume u Baja California, Meksiko
 Sierra National Forest, u Kaliforniji, SAD
 Nacionalni park Sierra Nevada (Španjolska), u Andaluziji, Španjolska
 Nacionalni park Sierra Nevada (Venecuela), u Venecueli
 opservatorij Sierra Nevada, Granada, Španjolska
 nacionalni park Sierra Nevada de Santa Marta u sjevernoj Kolumbiji
 Sierra de las Nieves, u Andaluziji, Španjolska
 Sierra Valley, Kalifornija

Ostale upotrebe 
 Ford Sierra, automobil kojeg je proizveo Ford Motor Company od 1982. do 1993., nasljednik Taunuse/Cortine
 GMC Sierra, pick-up automobil kojeg je proizveo General Motors
 Jamón serrano, na španjolskom "šunka Sierra"
 slovo S na NATO-vom fonetskom alfabetu
 Sierra (tekila), brend tekile
 Acme Sierra, američki eksperimentalni zrakoplov izgrađen 1948.
 Sierra (klasa podmornica), ruske ofenzivne nuklearne podmornice
 Sierra Mist, bezalkoholno piće

Organizacije 
 Sierra Bullets, tvrka koja proizvodi streljivo
 Sierra Club, ekološka organizacija u SAD-u
 Sierra Club of Canada, ekološka organizacija u Kanadi
 Sierra Digital Productions, bivši "record label" iz ranih 1990-tih
 Sierra Entertainment, tvrtka računalnih igra
 Sierra Systems, tvrtka informatičke tehnologije i poslovnog savjetništva
 Sierra Wireless, proizvođač wireless komunikacijske opreme

U filmovima 
 Sierra (1950), film iz 1950. u kojem glumi Tony Curtis
 Sierra (TV serija), NBC televizijska emisija (1974. – 1975.) koja je prikazivana četvrtak u noči
 Sierra (The Land Before Time), lik u The Land Before Time VII: The Stone of Cold Fire
 La Sierra, 2005 američko-kolumbijski dokumentarac o tri dečka iz bande u kolumbijskom ratu droge iz "Sierra"-distrikta u Medellínu, u Kolombiji.

Ljudi 
 Sierra (porno zvijezda), afroamerička erotska glumica iz Atlante
 Rubén Sierra, igrač bejzbola
 Jessica Sierra, natjecateljica u American Idol-u 4
 Javier Sierra, španjolska novinarka

Glazba 
 "Sierra," pjesma od strane Cursive-a iz njihovog albuma iz 2003 The Ugly Organ
 Sierra (glazbeni sastav), suvremeni kršćanski sastav